Familie
 Coene, Vlaamse familie van Brugse schilders

Personen met de achternaam Coene
 Constantin Fidèle Coene, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Eline Coene, Nederlands badmintonspeelster
 Jacob Coene, Vlaams kunstschilder
 Jozef Coene, Belgisch advocaat en politicus
 Kris Coene, Belgisch atleet
 Leon Coene, Belgisch politicus
 Luc Coene, Belgisch econoom, ambtenaar, politicus en Gouverneur van de Nationale Bank van België

Zie ook 
 Coenen (doorverwijspagina)
 De Coene (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam